«Человек безвозвратный» — российский кинофильм 2006 года.

Сюжет 
В фильме «Человек безвозвратный» пересекаются линии жизни нескольких семей, живущих в одном городе. Все герои фильма, каждый со своей судьбой, в равноценной мере развивают историю и драматизм происходящих событий.

В ролях 
 Галина Йовович — Алевтина Терпищева
 Екатерина Редникова — Вера
 Сергей Крапива — Андрей
 Елена Валюшкина — Татьяна
 Анна Чурина — Надежда
 Михаил Ремизов — Борис Андреевич
 Ольга Зайцева — Катя
 Виталий Гогунский — Роман Волков
 Анна Хилькевич — Олеся
 Алёна Яковлева — Нина
 Сергей Чонишвили — Аркадий
 Андрей Егоров — Вадим
 Нина Меньшикова — Елизавета Петровна
 Эдуард Флёров — Дмитрий
 Ирина Аверина — Тамара
 Алексей Королёв — Александр
 Алиса-Вилена Герштейн — Танюшка
 Лев Макаров — Вася

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 
 
Рецензии
 
 
 

Фильмы-драмы России
Фильмы России 2006 года